Bylany, insediamento neolitico in Boemia Centrale, in Repubblica Ceca
Bylany, comune del distretto di Chrudim, in Repubblica Ceca